Bălcești se poate referi la:
 Localități din România:
 Bălcești, un oraș din județul Vâlcea
 Bălcești, Gorj 
 Bălcești (Beliș), Cluj 
 Bălcești (Căpușu Mare), Cluj

Toponime românești